Брызгин — фамилия; имеет женскую форму .
 Брызгин, Виктор Аркадьевич (род. 1962) — советский легкоатлет, специализировался в спринте.
 Брызгин, Константин Викторович (род. 1981) — мэр Петропавловска-Камчатского.

